Jelena Dokić era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare femminile  del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Aleksandra Wozniak che ha battuto in finale Jamie Hampton 6–3, 6–1.

Teste di serie

 Monica Niculescu (secondo turno, ritiro a causa di un infortunio addominale)
 Anne Keothavong (secondo turno)
 Irina Falconi (semifinali)
 Eléni Daniilídou (semifinali)

  Misaki Doi (primo turno)
  Alison Riske (primo turno)
  Stéphanie Dubois (secondo turno, ritiro)
  Urszula Radwańska (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2011